Sint-Ignatiuskerk (Amsterdam), nu de Fatih-moskee
Sint-Ignatiuskerk (Nijmegen), nu de Molenstraatkerk of Petrus Canisiuskerk 
Sint-Ignatiuskerk (Rotterdam) 
Sint-Ignatiuskerk (Vilnius) 

Ignatius